

Édition 
 La Recherche, magazine mensuel français couvrant l'actualité des sciences.
 La Recherche photographique, revue semestrielle française spécialisée, parue de 1986 à 1997.

Marine 
 La Recherche, gabare de la marine royale française du .

Œuvres 
 La Recherche, désignation familière, par apocope, du roman À la recherche du temps perdu de Marcel Proust.
 La Recherche de l'absolu, roman d'Honoré de Balzac (1834).
 La Recherche des dieux (), téléfilm américain.